Veier steht für geografische Objekte der Antarktis:
 Veier-Halbinsel
 Veier Head, Kap 
Siehe auch:
 Weier
 Weiher